Эугенио Торре (Eugenio Torre; ) — филиппинский шахматист, первый в зарубежной Азии международный гроссмейстер (1974).

Участник нескольких межзональных турниров. По результатам турнира 1982 завоевал право выступить в соревновании претендентов, но в 1983 проиграл четвертьфинальный матч Золтану Рибли. С 1970 неоднократно играл на 1-й доске за команду Филиппин на шахматных олимпиадах. Победил (или разделил 1-е место) в международных турнирах: Торремолинос (1974), Манила (1976 и 1979), Джакарта (1978 и 1979), Багио (1980).

На турнире в Маниле (1976) 14 июля Эугенио Торре одержал победу над чемпионом мира Анатолием Карповым. Эта победа позволила ему стать членом символического клуба Михаила Чигорина.

Текст партии:
Карпов — Торре
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Bg5 e6 7.Qd2 a6 8.O-O-O Bd7 9.f4 b5 10.Qe1 Nxd4 11.Rxd4 Qb6 12.Rd2 Be7 13.Bd3 b4 14.Nd1 Bb5 15.Nf2 h6 16.Bh4 g5 17.fxg5 hxg5 18.Bg3 Nh5 19.Ng4 Nxg3 20.hxg3 Rxh1 21.Qxh1 Rc8 22.Kb1 Bxd3 23.cxd3 Qd4 24.Qd1 a5 25.Nh2 g4 26.Nxg4 Bg5 27.Rc2 Rxc2 28.Kxc2 a4 29.a3 b3 30.Kb1 d5 31.exd5 Qxd5 32.Nf2 Qxg2 33.Ne4 Be3 34.Nc3 Qc6 35.d4 Qc4 36.d5 e5 37.Qh1 Qd3+ 38.Ka1 Bd4 39.Qh8+ Kd7 40.Qa8 Qf1+ 41.Nb1 Qc4 42.Qb7+ Kd6 43.Qb8+ Kxd5 44.Qd8+ Ke6 45.Qe8+ Kf5 46.Qd7+ Kg6 47.Qg4+ Kf6 48.Nc3 Qf1+ 0-1

Чистое первое место, занятое Эугенио Торре в этом турнире с участием чемпиона мира, в сочетании с победой над ним оказалось первым подобным достижением в истории шахмат. Последующие повторения подобного двойного успеха в международных турнирах вводят шахматистов в символический клуб Эугенио Торре . 

Известно, что Торре, являясь другом Роберта Фишера, был в его штабе во время матча с Борисом Спасским в Югославии (1992).

На Всемирной Олимпиаде (Баку, 2016) в возрасте 64 лет показал абсолютно лучший результат среди всех участников (+9 -0 =2) показав очень высокий перформанс (2836).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Филиппин